Авевепан има више значења:
 Авевепан (Игвала де ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Авевепан (Тепекоакуилко де Трухано), насеље у савезној држави Гереро у Мексику